Roxolani se poate referi la:

Un trib sarmatic care în sec. II–I î. Hr. a migrat în spațiul intracarpatic.

Localitate
Roxolani, Ovidiopol, comună în raionul Ovidiopol, regiunea Odesa, Ucraina.